Уйхази () — венгерская фамилия.

Известные носители 
 Уйхази, Ласло (1795—1870) — венгерский помещик и политик, деятель венгерской иммиграции в США.
 Уйхази, Ференц (1827—1921) — венгерский художник.
 Уйхази, Эде (1841—1915) — венгерский актёр.

См. также 
 Уйхази (суп) — венгерский куриный суп, названный в честь Эде Уйхази.